Campioni peut faire référence à:
 Inigo Campioni (1878-1944) est un officier italien de la marine italienne (au cours de la première moitié du .
 Santino Campioni (1774-1847) est un sculpteur russe d'origine italienne.